Воинский устав:

 Воинский устав — документ, регламентирующий функционирование вооружённых сил (ВС).
 Воинский устав — воинский устав Русского царства, подготовленный при царе Василии Шуйском в 1607 году.
 Воинский устав Петра I

См. также